Nanming bezeichnet:

 Nanming (南明区), Stadtbezirk der Stadt Guiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Nanming (Jianhe) (南明镇), Großgemeinde im Kreis Jianhe in der chinesischen Provinz Guizhou
 Nanming (Xinchang) (南明街道), Straßenviertel im Kreis Xinchang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 die Südliche Ming-Dynastie